Hämeen (aussi Hameen) est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
, drummer et percussionniste américain

Prénom
 (né en 1977), joueur américain de football américain

Voir aussi
, patronyme
 Hämeen Sanomat, journal quotidien finlandais